Robert Wade peut désigner :
 Robert Wade (1921-2008), joueur d'échecs néo-zélandais et britannique ;
 Robert Wade (1962- ), scénariste américain ;
 Robert Wade, monteur français de longs métrages.